Manica kann sich beziehen auf
 eine Provinz in Mosambik, siehe Manica (Provinz)
 eine Stadt in Mosambik, siehe Manica (Mosambik)
 einen Distrikt in Mosambik, siehe Manica (Distrikt)
 eine Biermarke in Mosambik, siehe Manica (Bier)
 ein antikes Rüstungsteil, siehe Manica (Waffe)
 die Große Knotenameise, eine Ameisenart, siehe (Manica rubida)
 eine Ethnie in Simbabwe, siehe Manica (Volk)
 eine Provinz in Simbabwe, siehe Manicaland
 ein historischer Staat in Afrika, siehe Mancia (Historischer Staat)